Märchenwald steht für:

 Märchenwald, Freizeitanlage, in der Szenen aus Märchen dargestellt sind
 Tatort: Märchenwald, eine Folge aus der Kriminalreihe Tatort
 Märchenwald (Gemeinde Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Im Märchenwald, ein kooperatives Kartenspiel